People, amerikai bulvármagazin
People, Barbra Streisand-album
People, az angol ICE MC második My World albumának első kislemeze
People, King Crimson-dal
People, Soul II Soul-dal